Le tournoi Open du Texas 2015 est l'édition féminine 2015 du tournoi de squash Open du Texas qui se déroule du 7 au  à Plano. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 35 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont huit têtes de série, quatre joueuses qualifiées et une wild-card Natalie Grinham.

En finale, l'Américaine Amanda Sobhy l'emporte face à la tête de série  Nour El Tayeb.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open du Texas (squash)
 Saison 2014-2015 de la PSA

Liens externes 

Compétition de squash aux États-Unis
Événement sportif à Dallas
Sport aux États-Unis en avril 2015
Squash en 2015